Steve Wynn, Amerikaans casino- en resortontwikkelaar
Wynn Resorts Limited, Amerikaans conglomeraat
Wynn Las Vegas, een hotel- en casinocomplex in Las Vegas
Wynn Everett, een Amerikaans actrice en auteur
Meg Wynn Owen, Britse actrice
William Wynn Westcott, Brits arts en theosoof